Cagny est un toponyme qui peut désigner notamment deux communes françaises : 
 Cagny (Calvados), dans le département du Calvados en région Normandie ;
 Cagny (Somme), dans le département de la Somme en région Hauts-de-France.
 Parc archéologique de la Garenne de Cagny (Somme)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France